Rompepiedras es un nombre común de distintas especies de plantas:
 Argyrolobium zanonii.
 Asperula cynanchica.
 Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia.
 Equisetum telmateia.
 Glechoma hederacea.
 Herniaria cinerea.
 Herniaria glabra.
 Lepidium latifolium.
 Parietaria judaica
 Paronychia argentea.
 Polygonum aviculare.
 Phyllanthus niruri.
 Sanguisorba minor.
 Sanguisorba officinalis.
 Sarcocapnos saetabensis.
 Silene saxifraga.
 Spergularia rubra.
 Teucrium rotundifolium'''''.

Otros 
 Rompepiedra

Referencias 
 Listado de nombres científicos conocidos como "Rompepiedras" en Anthos, Real Jardín Botánico